Grechow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Gaponow-Grechow (1926–2022), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Marija Tichonowna Grechowa (1902–1995), russische Physikerin und Hochschullehrerin